Aceasta este o listă a țărilor după producția de autovehicule bazată pe date luate de la Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) și alte date accesate în 2012 și mai devreme. Cifrele includ autoturismele, vehiculele comerciale ușoare, microbuzurile, camioanele, autobuzele și autocarele.

Referințe

Legături externe 
 
 Production automobile mondiale par continent et pour les principaux pays constructeurs,1898 2011.xls Production automobile mondiale par continent et pour les principaux pays constructeurs,1898 2011 
  

 Lista
Producția de autovehicule
Țări
Țări